
Molekulska formula -{C8H18O}- se može odnositi na:

 Di-tert-butil etar
 Dibutil etar
 2-Etilheksanol
 Oktanol